Geneviève Gosselin-G, née en , est une écrivaine, scénariste, vidéaste et productrice montréalaise.

Biographie 
Geneviève Gosselin-G étudie le cinéma à l'Université de Montréal, où elle obtient un baccalauréat et une maîtrise en études cinématographiques. Durant ses années d'études au deuxième cycle, elle travaille comme auxiliaire de coordination sur les plateaux de tournage des autres étudiants de l'Université. 

Elle est productrice chez Le Foyer Films.

Cinéma 
Geneviève Gosselin-G. a travaillé chez DAVAI et Unité centrale comme productrice. En 2011, elle participe à la création de Film Six avec cinq autres étudiants de l'Université, puis crée sa propre maison de production, en 2019, Le Foyer Films. Celle-ci développe des courts-métrages comme des longs-métrages et se donne comme objectif de « développer un cinéma d'auteur qui allie audace formelle et pertinence sociale ».  

La vidéaste explore le vidéo-poème en réalisant, notamment, J'ai perdu mes souliers sur la rue Rachel, présenté au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, ainsi que Dégel au Festival de la Poésie de Montréal de 2015.  

En 2013, le court métrage Les Jours qui suivront, qu'elle a scénarisé, est présenté au Festival de Cannes dans la section Short Film Corner.

En 2020, elle s'envole vers la Berlinade aux côtés du réalisateur Pier-Philippe Chevigny, puisque le scénario de Richelieu est sélectionné au Talent Project Market. La même année, elle rejoint le conseil d'administration de l'Union des producteurs et productrices du cinéma québécois (UPPCQ).

Littérature 
L'artiste se tourne également vers l'écriture en publiant un premier recueil de poésie, Devant mon corps, aux Éditions du Noroît en 2011, puis un second, Avance la nuit, en 2015. Le premier aborde l'identité, le déchirement et la rencontre de l'autre, tandis qu'Avance la nuit présente un couple qui, à travers le dialogue, « construit peu à peu un monde commun » qu'il doit apprivoiser.   

En 2018, elle participe à l'écriture du recueil Ce qui existe entre nous, dirigé par Sara Dignard. Pour le projet, celle-ci « a formé des équipes entre de jeunes poètes et d'autres plus aguerries » ; les mots de Diane Régimbald sont ainsi mêlés à ceux de Geneviève Gosselin-G.  

Elle fait partie des membres fondateurs des Éditions de la Tournure, une coopérative de solidarité.

Œuvres

Poésie 
 Devant mon corps, Montréal, Éditions du Noroît, coll. « Initiale », 2011, 73 p. .
 Avance la nuit, Montréal, Éditions du Noroît, 2015, 55 p. .

Collaboration 
 Ce qui existe entre nous, sous la direction de Sarah Dignard, Montréal, Les éditions du passage, 2018, 176 p. .

Réalisation 

 Geneviève Gosselin-G et Zéa Beaulieu-April, La Fièvre : Nous reculons, 2016, 3 min.

Scénarisation 

 Pier-Philippe Chevigny, Les Jours qui suivront, Canada, Films Six, 2012, 11 min.

Production 
 Pier-Philippe Chevigny, Tala, Canada, Films Six, 2013, 15 min.
 Pier-Philippe Chevigny, Vétérane, Canada, Davai production d'images, 2017, 15 min.
 Philippe Lesage, Genèse, Canada, Unité Centrale, 2018, 129 min.
 Pier-Philippe Chevigny, Recrue, Canada, Unité Centrale, 2019, 15 min.
 Pier-Philippe Chevigny, Richelieu, Canada, Le Foyer Films, 2020, 89 min.
 Julien G.-Marcotte, Louise de 9 à 5, Canada, Le Foyer Films, 2021.
 Alexa-Jeanne Dubé, Joutel, Canada, Unité Centrale, 2021, 15 min.
 Marianne Métivier, Une splendeur de vivre, Canada, Le Foyer Films, 2021.
 Jean-François Leblanc, Virga, Canada, Unité Centrale, 2022.
 Martin Amiot, BLITZMUSIK, Canada, Unité Centrale, 2022, 15 min.
 Julien G.-Marcotte et Jani Bellefleur Kaltush, Les mains sales, Canada, Le Foyer Films, 2022.
 Pier-Philippe Chevigny, Mercenaire, Canada, Le Foyer Films, 2024

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Éditions du Noroît

Liens externes 

 Geneviève Gosselin-G sur LinkedIn
 Mémoire de maîtrise de l'artiste
 Avance la nuit dans Le Devoir
 Le Foyer Films, la compagnie de production de Geneviève Gosselin-G

Poétesse québécoise
Naissance en 1989
Naissance à Montréal
Réalisatrice québécoise
Scénariste québécois de cinéma
Productrice québécoise de cinéma
Projet:Arts littéraires québécois